Lasiurus, állatnem a denevérek (Chiroptera) rendjében
 Lasiurus, növénynemzetség a perjefélék (Poaceae) családjában